Guillermo Alberto Rafael María de Urach (en alemán: Wilhelm Albert Fürst von Urach, Graf von Württemberg, 9 de agosto de 1957), Conde de Württemberg y 5.º Duque de Urach, es la cabeza de los Urach, rama de la Casa de Württemberg. Es el pretendiente al trono de Lituania.

Vida 
El duque de Urach, Príncipe Guillermo Alberto nació en el castillo Hohenburg, Baviera, Alemania, hijo del Príncipe Eberhard de Urach y la princesa Iniga de Thurn y Taxis. Es nieto de Guillermo, Duque de Urach quien fue desde el 11 de julio de 1918 a noviembre de 1918 el rey electo Mindaugas II de Lituania.
El príncipe Guillermo Alberto sucedió a su hermano Carlos Anselmo como Duque de Urach después que su hermano renunció al título en 1991, debido a su matrimonio morganático.

Es descrito como un ingeniero que vive en el castillo de Ossenberg cerca de Düsseldorf. Posee también el castillo de Lichtenstein, en el sur de Stuttgart, el cual está abierto al público.

Matrimonio y descendencia  
El príncipe Guillermo Alberto contrajo matrimonio morganático con Karen von Brauchitsch-Berghe von Trips (quien nació en el castillo de Rimburg el 24 de septiembre de 1959, hija Konrad von Brauchitsch, miembro de una familia noble de Limburgo conocida desde el siglo XII, y su esposa Mariette Hermans, y que habían sido adoptada en 1988 por su tío abuelo, el conde Clemens Berghe von Trips, heredero del castillo de Ossenberg) se celebró religiosamente en Rimburg en Limburg el 1 de febrero de 1992, la pareja se casó civilmente el 23 de diciembre de 1991 en Rheinberg en Wessel. Tienen un hijo y dos hijas: 
Conde Karl Philipp de Wurtemberg (n. 6 de julio de 1992).
Condesa Alexandra-Charlotte de Wurtemberg (n. 18 de febrero de 1994).
Condesa Louisa Antonia de Wurtemberg (n. 12 de febrero de 1996).

Véase también 
 Casa de Wurtemberg.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros

Duques de Urach
Príncipes de Urach
Pretendientes al trono lituano
Católicos de Alemania